Michigan Avenue peut faire référence à :

Une rue
Michigan Avenue (Chicago),
Michigan Avenue (Michigan),
Michigan Avenue (Washington, D.C.),

Un film
Michigan Avenue, un film de 1973, réalisé par James Benning.